|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Hasselt (officieel Gaz de France Stars) van 2006 vond plaats van 30 oktober tot en met 5 november 2006 in de Belgische plaats Hasselt. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen in de Ethias Arena.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, de Belgische Kim Clijsters, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Estische kwalificante Kaia Kanepi in drie sets. Het was Clijsters' 33e WTA-titel, de derde van 2006.

Twee andere Belgische dames, Kirsten Flipkens en Caroline Maes (die beiden via een wildcard tot het toernooi waren toegelaten), bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Kanepi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Émilie Loit en Katarina Srebotnik hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond / Samantha Stosur won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Eléni Daniilídou en Jasmin Wöhr in twee sets. Het was hun veertiende gezamenlijke titel, de negende in 2006. De Amerikaanse Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stosur twee.

Er waren vijf Belgische deelneemsters:
 Leslie Butkiewicz samen met Caroline Maes,
 Kirsten Flipkens aan de zijde van de Nederlandse Michaëlla Krajicek,
 het kwalificantenkoppel Jessie De Vries en Soetkin Van Deun.
Allen strandden in de eerste ronde.

Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Kim Kilsdonk en Elise Tamaëla bereikten de tweede ronde.
 Michaëlla Krajicek en de Belgische Kirsten Flipkens verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Hasselt 2006
Hasselt